Huang Nanyan (, * 11. April 1977 in Liuzhou, Guangxi) ist eine ehemalige Badmintonspielerin aus der Volksrepublik China.

Karriere
Huang Nanyan gewann 2000 bei ihrer einzigen Olympiateilnahme Silber im Damendoppel mit Yang Wei. Siegreich war sie auch bei den Asienmeisterschaften, den Brunei Open, Malaysia Open, Korean Open und den Singapur Open.

Sportliche Erfolge

Weblinks 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Badmintonspieler (Volksrepublik China)
Olympiateilnehmer (China)
Teilnehmer an den Asienspielen (Volksrepublik China)
Asienmeister (Badminton)
Chinese
Geboren 1977
Frau